Jan Sobiech (1862–1935) – polski działacz społeczny i polityk, pierwszy prezes i współzałożyciel Zjednoczenia Włościan
 Jan Sobiech (1946–2017) – polski ekonomista, profesor i prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu